

Toponymes

Hama, une commune rurale de la préfecture de l’Ouham.

Jardin Hama-Rikyū, au Japon
 Shichirimi-hama, plage au Japon

Tin-Hama, commune du Mali

Hama (en arabe : ḥamāh, ar | حماة), ville de Syrie, capitale du gouvernorat de même nom.
 Gouvernorat de Hama.
 Siège de Hama, durant la Guerre civile syrienne de 2011-2012.
 En 1982, Massacre de Hama.
 Mosquée Nur ad-Din de Hama.
 Al Taliya Hama, club de football à Hama.

Patronymes 

 Boubou Hama (1906 - 1982), personnalité politique et culturelle du Niger
 Musée national Boubou-Hama
 Chisaki Hama (née en 1988), actrice japonaise
 Larry Hama (né en 1949), scénariste de bande dessinée américain
 Mie Hama (née en 1943), actrice japonaise
 Mohamed Hama, personnalité politique marocaine contemporaine
 Baba Hama (né en 1959), journaliste et écrivain burkinabè

Prénom 
 Hama-le-Rouge, surnom de Ham-Bodêdio, héros éponyme d'une épopée peul des XVIIIe-XIXe siècles.
 Hama Amadou (né en 1950), homme politique nigérien.
 Gouvernement Hama Amadou.
 Hama Hima Souley, homme d'affaires nigérien contemporain.
 Hama Tuma (né en 1949), écrivain éthiopien.

Personnages de fiction 
 Hama, maître de l'Eau, personnage de fiction du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air.
 Háma, personnage dans l'œuvre de Tolkien

Divers 
 Hama yumi (破魔弓), arc sacré au japon
 Hama, une entreprise dans le domaine de l'électronique et de la photographie.